Znělka může být

 poněkud zastarale sonet
 hudební znělka, úvodní či závěrečná hudba audiovizuálního či zvukového díla
 úvodní znělka, úvodní sekvence filmu, seriálu či televizního pořadu
 rozhlasová znělka, identifikační prvek prostupující vysílání rozhlasové stanice, někdy označovaná jako jingle či zvuková grafika

Externí odkazy